Ulrich von Blücher ist der Name folgender Personen:

* Ulrich von Blücher (Bischof) (um 1214–1284), Bischof von Ratzeburg 
 Ulrich von Blücher (General, 1816) (Karl Louis Franz Amalrich Ulrich von Blücher; 1816–1903), deutscher Generalmajor
 Ulrich von Blücher (General, 1836) (Ulrich Adolf Otto von Blücher; 1836–1907), deutscher Generalmajor und Autor